Liska (Dugopolje)
 Liske (lat. Rallidae), porodica ptica
 Crna liska (Fulica atra), vrsta ptice